Дэвид А́ллен (; 13 февраля 1744, Аллоа — 6 августа 1796, Эдинбург) — английский исторический живописец, прозванный «шотландским Хогартом».

Биография и творчество 
Был определён в глазговскую академию живописи, открытую братьями Робертом и Андреем Фаули (Foulis). Вернувшись в дом отца, жившего на земле лорда Эрскина, нашёл в лице землевладельца покровителя, на пособие которого отправился летом 1764 года в Рим, где пробыл лет 13 и составил себе репутацию. В Рим он явился с рекомендательным письмом к соотечественнику, живописцу Гэвину Гамильтону (Gavin Hamilton, 1723—1798); при его посредстве стал заниматься в академии св. Луки и скоро получил за лучший рисунок серебряную медаль, а за лучшую историческую композицию на тему «Изобретение живописи» — золотую. В последние годы жизни он жил во главе Диксонс Клоуз на Королевской Миле к востоку от Трон-Кирка.

Для своих покровителей написал «Блудного сына» — для лорда Каткарта, «Геркулеса и Омфалу» — для Эрскина.

Написал также:
 «Открытие карнавала»,
 «Римская вежливость с иностранцами»,
 «Конский бег»,
 «Торжественное шествие победителя».

Иллюстрировал сочинение Аллена Рамсея (Allan Ramsay, 1685—1758) «Gentle Shepherd» (1788), где изображал домашний быт родной Шотландии. Женился на дочери госпожи Шерли Уэлш (Welsh), с которой имел дочь и сына.

Последующие картины:
 «Бегство королевы Марии Стюарт из замка Лох-Левен»,
 «Танцы на горе»,
 «Шотландская свадьба» и др.

Примечания

Литература 
 Алланъ Давидъ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1861.

Художники исторического жанра
Художники Шотландии